Molekulska formula -{C9H12N2O5}- se može odnositi na:
 Dezoksiuridin
 Zebularin